Ánastácio es un municipio brasileño del estado de Mato Grosso del Sur. Según el Censo del IBGE del año 2011, la población era de 23939 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 

 Página de la prefectura
Anastácio

Localidades de Mato Grosso del Sur